Mirabel se poate referi la:

Mirabel (Cáceres), oraș din Spania, situat în provincia Cáceres din comunitatea autonomă Extremadura.

Mirabel, Ardèche, comună în departamentul Ardèche.
 Mirabel, Tarn-et-Garonne, comună în departamentul Tarn-et-Garonne.
 Mirabel-aux-Baronnies, comună în departamentul Drôme.
 Mirabel-et-Blacons, comună în departamentul Drôme.
 Saint-Jean-Mirabel, comună în departamentul Lot.